Дэниел Джейкоб Стерн (род. 28 августа 1957; Бетесда, Мэриленд, США) — американский актёр-комик.

Биография 
Стерн родился в пригороде Бетесды, в еврейской семье, его родители — социальные работники; младший брат — телесценарист Дэвид М. Стерн. Во время обучения в высшей школе участвовал в нескольких театральных постановках; на одном из Шекспировских фестивалей в Вашингтоне привлекался статистом в постановку «Укрощение строптивой» с участием Гленн Клоуз. На последнем курсе бросил высшую школу и уехал в Нью-Йорк, где изучал актерское искусство, а потом участвовал в театральных постановках на Бродвее. Дебют в кино — роль Сирила в  оскароносной комедии Питера Йетса «Уходя в отрыв» (1979 год).

Наиболее известен по комедийным и приключенческим ролям, занимается также озвучиванием мультфильмов. В качестве режиссёра снял несколько серий популярного молодёжного сериала «Чудесные годы» (1988—1993). В этом же сериале участвовал в качестве закадрового рассказчика. Начиная с 1979 года сыграл более 70 ролей в кино и на телевидении, но весь мир знает его благодаря роли бандита Марва в фильмах «Один дома» и «Один дома 2».

С 1980 года женат на Лори Мэйттос. У него две дочери, Элла и Софи, и сын Генри, который с 2016 года избран в сенат штата Калифорния.

Факты 

В 2010 году в реалити-шоу  Дэниел Стерн заявил, что в 1980 году, во время своего медового месяца, он посещал английскую деревню Вайдкомб-Мур и ощутил там сильное влияние сверхъестественных сил и по его мнению все местные жители являются призраками с Великой грозы 1638 года. В ответ на это неоднозначное заявление на официальном сайте деревни появилась страница, озаглавленная «Вайдкомб — город-призрак?».

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
 — — Чудесные годы / The Wonder Years (10 эпизодов)
  — Новичок года / Rookie of the Year
 — — Настоящие дикари / Complete Savages (3 эпизода)
  — Шоу Пола Райзера / The Paul Reiser Show (1 эпизод)
 — — Манхэттен / Manhattan (2 эпизода)

Сценарист 
  — Каннибалы-гуманоиды из подземелий / C.H.U.D.
  — Danny (1 эпизод)

Продюсер 
  — Измученный походом / Bushwhacked
  — Danny

Примечания

Ссылки